Лера (Румунія)
 Лера (фільм)

Див. також 
 Лейра